Manvel kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Manvel (North Dakota)
Manvel (Texas)